Тырново () — село в Дондюшанском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Тырново, включающей также сёла Бричева и Еленовка.

История 
До июля 1959 года село являлось административным центром упразднённого Тырновского района.

География 
Село расположено на высоте 231 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Тырнова проживает 4293 человека (2017 мужчин, 2276 женщин).

Этнический состав села:

Инфраструктура 
Учебные заведения:

Профессиональное техническое училище №9

Русско-румынская школа

Санаторий

Известные уроженцы 
 Куза, Ефросиния Ивановна (1856—1910) — оперная певица.
 Шляхтицкий, Михаил Николаевич (род. 1956) — молдавский политик.

Примечания 

Населённые пункты Дондюшанского района